Eight-to-Fourteen Modulation, de waarop Compact Discs fysiek gecodeerd zijn
 Electrostatic force microscopy
 EFMedia, een lokale commerciële omroep uit Amersfoort
 EFM Onderlinge Schepenverzekering, een gespecialiseerde scheepsverzekeraar zonder winstoogmerk gevestigd te Meppel. 
 Ethernet in the First Mile, telecommunicatie tussen de eindgebruiker en de leverancier